Dogo se poate referi la:

Dōgo Onsen, baie termală din Matsuyama, Ehime, Japonia
Dōgojima, insulă din Prefectura Shimane, Japonia
Mount Dōgo, munte din Japonia
Dogo, Sikasso, oraș și comună din Mali
Dogo, Mopti, oraș din regiunea Mopti, Mali
Dogo, Niger

Dogo, un subtip al grupului de câini Molosser
Dogo Argentino, o rasă de câini
Dogo Brasileiro, o rasă de câini
Dogo Canario, o rasă de câini
Dogo Cubano, o rasă de câini
Dogo Guatemalteco, o rasă de câini
Dogo Mallorquín, o rasă de câini
Dogue de Bordeaux, o rasă de câini